Utahceratops é um gênero extinto de dinossauro ceratopsídeo da subfamília Chasmosaurinae que viveu aproximadamente há 76,4-75,5 milhões de anos, durante o período Cretáceo Superior na Laramidia, na região que é agora o estado norte-americano de Utah. Seus restos foram encontrados na Formação Kaiparowits, parte do Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante, sendo descrito em 2010 por uma equipe de paleontologistas liderados pelo canadense Scott D. Sampson.

Utahceratops era um herbívoro quadrúpede de grande porte, de constituição robusta, que vivia no solo, podendo crescer até um comprimento estimado entre 5 a 7 metros.

Descoberta

Os restos do Utahceratops foram encontrados na Formação Kaiparowits, uma formação geológica dentro do Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante, tendo sido descrito formalmente em 2010 pelo paleontologista Scott D. Sampson e sua equipe. O nome do gênero significa "rosto com chifres de Utah", e é derivado do estado de Utah e palavras gregas "keras" (κέρας) que significa "chifre" e "ops" (ὤψ) referindo-se ao "rosto". O descritor específico gettyi é uma homenagem a Mike Getty, um dos membros da equipe responsável pela descoberta do holótipo.

Descrição

O espécime holótipo UMNH VP 16784, consiste em apenas um crânio parcial. Este gênero é conhecido a partir de seis espécimes, incluindo dois crânios parciais, que juntos preservam cerca de 96% do crânio e 70% do esqueleto pós-craniano. Estima-se que Utahceratops tenha medido de 5 a 7 metros de comprimento e 2 toneladas de peso..

De acordo com Sampson e cols. (2010), Utahceratops pode ser distinguido com base nas seguintes características: o núcleo do chifre nasal está posicionado quase inteiramente atrás da narina externa; os núcleos do chifres supraorbitais são curtos, robustos, direcionados em direção ao dorso lateralmente e de forma rechonchuda com a ponta romba; os episquamosais na porção média da margem do babado lateral são baixos e extremamente alongados (alguns com mais de 10 cm de comprimento); e a porção mediana da barra transversal do osso parietal é curvada em direção do rosto.

Classificação

Com base nas sinapomorfias verificadas nos resto do Utahceratops, Sampson e sua equipe classificaram o gênero como um dinossauro de Chasmosaurinae, com características basais, sendo colocado com táxon irmão do Pentaceratops.

Em 2014, Nicholas R. Longrich realizou uma análise filogenética para o Pentaceratops e Kosmoceratops, e sua análise confirmou o posicionamento do Utahceratops proposto por Sampson na descrição de 2010, esmiuçando uma dicotomia com o Pentaceratops sternbergii. O cladograma de Longrich segue abaixo:

Paleoecologia

O único espécime conhecido de Utahceratops foi recuperado na Formação Kaiparowits, em Utah. A datação radiométrica argônio-argônio indica que a Formação Kaiparowits foi depositada entre 76,6 e 74,5 milhões de anos atrás, durante o estágio Campaniano do período Cretáceo Superior. Durante essa época, o local da Formação Kaiparowits estava localizado perto da costa ocidental do Mar Interior Ocidental, um grande mar interno que dividia a América do Norte em duas massas de terra, Laramidia a oeste e Appalachia a leste. O planalto onde os dinossauros viviam era uma antiga planície de inundação dominada por grandes canais e abundantes pântanos de turfa, lagoas e lagos, e era cercado por terras altas. O clima era úmido e úmido, e suportava uma gama abundante e diversificada de organismos. Esta formação contém um dos melhores e mais contínuos registros da vida terrestre do Cretáceo Superior no mundo.

Utahceratops compartilhou seu paleoambiente com outros dinossauros, como terópodes dromaeossaurídeos, o troodontídeo Talos sampsoni, tiranossaurídeos como Teratophoneus, anquilossaurídeos blindados, os hadrossauros de bico de pato Parasaurolophus cyrtocristatus e Gryposaurus monumentensis, os ceratopsianos Nasutoceratops titusi e Kosmoceratops richardsoni e o oviraptorossauriano Hagryphus giganteus. Algumas evidências fósseis sugerem a presença do tiranossaurídeo Albertosaurus e do ornitomimídeo Ornithomimus velox, mas a avaliação existente do material não é conclusiva. A paleofauna presente na Formação Kaiparowits incluiu condríctios (tubarões e raias), sapos, salamandras, tartarugas, lagartos e crocodilianos. Uma variedade de mamíferos primitivos estava presente, incluindo multituberculados, marsupiais e insetívoros.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Ligações externas 
 
 

Chasmosaurinae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 2010